Black Cap steht für Berge:

Black Cap (Antarktika)

in den Vereinigten Staaten:
 Black Cap (Alaska)
 Black Cap (Idaho)
 Black Cap (New Hampshire)
 Black Cap (Harney County, Oregon)
 Black Cap (Lake County, Oregon)

Siehe auch:
 Black Cap Mountain